Edvard Bull kan syfta på flera personer:

 Edvard Bull den äldre (1881-1932), norsk historiker och utrikesminister.
 Edvard Bull den yngre (1914-1986), norsk historiker.

 Edvard Isak Hambro Bull (1845-1925), norsk läkare